Lano puede hacer referencia a:

 El árbol Ochroma pyramidale, uno de cuyos nombres comunes es Lano.
 Lano, una comuna francesa del departamento de Alta Córcega.
 Stefan Lano, director de orquesta estadounidense.